George Aylwin Hogg (1914–1945), Brits journalist en avonturier
 George Hogg (voetballer) (1869–?), Schots voetballer
 Brad Hogg (geboren 1971), Australisch cricketspeler (volledige naam: George Bradley Hogg)